Bendorf est un toponyme pouvant désigner :

Bendorf, ville de l'arrondissement de Mayen-Coblence en Rhénanie-Palatinat ;
 Bendorf, commune de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde en Schleswig-Holstein ;

Bendorf, commune du département du Haut-Rhin en Alsace.